

Geografia

Algeria 
 Bellevue – antico nome francese di Sour, comune nel distretto di Aïn Tedles (Mostaganem)

Canada 
 Bellevue –  distretto di servizi locali (Terranova e Labrador)
 Bellevue –  comunità nella contea di Queens (Isola del Principe Edoardo)

Francia 
 Bellevue-la-Montagne – comune nel dipartimento dell'Alta Loira (Alvernia-Rodano-Alpi)

Guyana francese
 Bellevue – villaggio del comune di Iracoubo
 Monte Bellevue de l'Inini o monte Bellevue – montagna del Massiccio della Guiana (Guyana francese)

Stati Uniti d'America 
 Bellevue – città nella contea di Blaine (Idaho)
 Bellevue – villaggio nella contea di Peoria (Illinois)
 Bellevue – città nella contea di Jackson (Iowa)
 Bellevue – città nella contea di Campbell (Kentucky)
 Bellevue – villaggio nella contea di Eaton (Michigan)
 Bellevue – città nella contea di Sarpy (Nebraska)
 Bellevue – città nelle contee di Erie, Huron e Sandusky (Ohio)
 Bellevue – comune nella contea di Allegheny (Pennsylvania)
 Bellevue – città nella contea di Clay (Texas)
 Bellevue – città nella contea di King (Washington)
 Bellevue – villaggio nella contea di Brown (Wisconsin)

Svizzera 
 Bellevue – comune (Canton Ginevra)
 Pointe de Bellevue – montagna delle Prealpi dello Sciablese (Canton Vallese)

Televisione 
 Bellevue – serie televisiva canadese del 2017

Pagine correlate 
 Belvue – comune statunitense nella contea di Pottawatomie (Kansas)